Змиярникови (Araceae) е семейство покритосеменни растения от разред Alismatales. Включва над 100 рода и над 3700 вида с най-голямо разнообразие в тропичните области на Америка.

Родове

Бележки